«Ви́во» () — американский компьютерно-анимационный музыкальный приключенческий комедийный фильм, созданный студией Sony Pictures Animation. Фильм снят режиссёром  и со-режиссёром Брэндоном Джеффордсом по сценарию де Микко и Киары Алегрии Хьюдс, основанному на сюжете, написанном Питером Барсочини. Песни к фильму были написаны Лин-Мануэлем Мирандой, который также выступил исполнительным продюсером и озвучил главную роль. Помимо него в озвучке принимали участие Зои Салдана, , Брайан Тайри Генри, Майкл Рукер, , Инаирали Симо и Глория Эстефан. Фильм является первым мюзиклом производства Sony Pictures Animation.

В 2010 году Миранда занимался фильмом совместно со студией DreamWorks Animation, однако в связи с реорганизацией компании в 2015 году проект был отменён. 14 декабря 2016 года Sony Pictures Animation приобрела проект и возобновила над ним работу.

«Виво» был выпущен в ограниченный прокат 30 июля 2021 года, а 6 августа стал доступен на Netflix. Фильм получил в основном положительные отзывы от критиков, которые похвалили анимацию, озвучивание и музыкальные номера.

Сюжет 
В городе Гавана, Куба, живут Андрес Эрнандес и его домашний кинкажу по кличке Виво, которые каждый день выступают на городской площади. Однажды после очередного выступления Андрес получает письмо от своей старой подруги Марты Сандоваль, в котором та сообщает о скором завершении своей музыкальной карьеры. Она просит Андреса отправиться в Майами, штат Флорида, и выступить вместе в клубе «Мамбо-Кабана». Для Андреса это шанс наконец признаться Марте в любви через песню, которую тот написал для неё, и которую, она не услышала. Виво, которого устраивает жизнь на Кубе, отказывается поддержать Андреса. Утром следующего дня Андрес умирает во сне, а вечером на площади проходят его похороны, на которые приезжают жена племянника Андреса Роза и её дочь Габи, а после улетают домой в Ки-Уэст, Флорида.

Виво, которому стало стыдно из-за своего поведения перед Андресом, решает лично доставить текст его песни Марте. Для этого он тайно отправляется в Ки-Уэст вместе с Габи и Розой. Габи удивляется, обнаружив Виво в багаже. Она находит песню Андреса и соглашается помочь Виво доставить её Марте. Габи и Виво покупают билеты на автобус во Флориду, однако по дороге их останавливает группа гёрл-скаутов, внимание которых привлекает кинкажу. Габи и Виво пытаются сбежать от них, но опаздывают на автобус. Они решают добраться до пункта назначения через Эверглейдс, однако начинается шторм, песня пропадает, а друзья разделяются.

Пока Виво ищет Габи, он натыкается на розовую колпицу Данкарино, который разочаровался в любви после нескольких безуспешных попыток найти себе пару. С помощью Виво он открывает своё сердце другой колпице, Валентине. Позднее они спасают Виво от питона Лютадора. Габи узнаёт, что её всё это время преследовали гёрл-скауты, у которых оказалась песня Андреса, и которые отказываются отдать её до тех пор, пока Габи не приведёт их к Виво, и они не посадят его на карантин. Когда на девочек нападает Лютадор, Виво спасает их, однако в процессе песня оказывается уничтожена. Разочарованный Виво решает вернуться на Кубу, однако внезапно осознаёт, что они с Габи могут восстановить песню, поскольку он знает мелодию, а Габи помнит текст. Вместе они добираются до Майами и отправляются на поиски Марты, которая узнала о смерти Андреса и отказывается выходить на сцену.

Габи и Виво добираются до «Мамбо-Кабана», но Габи не может попасть внутрь и просит Виво идти дальше без неё. Вскоре её ловит охрана и мать, озлобленная тем фактом, что Габи ушла из дома и не предупредила её. Виво находит опечаленную Марту, которая узнаёт его по фотографии Андреса, и отдаёт ей песню. Тронутая песней, Марта находит в себе силы выйти на сцену. Виво находит Габи и Розу, которые собираются уезжать домой. Габи наконец-то показывает свои чувства, что задевает Розу, благодаря чему та прощает дочь, и все вместе они приезжают на концерт как раз к тому моменту, когда Марта собирается исполнить песню Андреса. Виво решает остаться с Габи и Розой во Флориде. Габи и Виво вместе с Мартой устраивают своё собственное шоу в городе, развлекая толпу.

Роли озвучивали 

 Лин-Мануэль Миранда — Виво, кинкажу, увлечённый пением и музыкой.
 Инаирали Симо — Габриэла «Габи» Эрнандес, внучатая племянница Андреса, энергичная, болтливая, но чудаковатая и непонятая 10-летняя девочка, наделённая даром читать рэп.
  — Андрес Эрнандес, покойный хозяин Виво и двоюродный дедушка Габи.
 Гонзалес повторил свою роль в испанском дубляже мультфильма.
 Зои Салдана — Роза Эрнандес, мать Габи и невестка Андреса.
 Брайан Тайри Генри и  — Данкарино и Валентина, пара влюблённых друг в друга розовых колпиц.
 Аниса Фолдс исполняет вокальные партии Валентины.
 Майкл Рукер — Лютадор, зловещий тёмный тигровый питон, которому не нравится шум.
 Глория Эстефан — Марта Сандоваль, ранее партнёрша и тайная возлюбленная Андреса, а ныне известная в США певица.
 Кэти Лоус, Оливия Трухильо и Лидия Джюэтт — Бекки, Ева и Сара; «Морские ёжики» трое девочек-скаутов, обладающих благими намерениями, но помешанных на экологии.
 Бри Холланд, Алана де Фонсека и Джада Бэнкс-Мейс исполняют вокальные партии персонажей.
 Кристиан Очоа — Монтойа, друг Андреса.
 Брендон Джеффордс — мистер Хэншо, мужчина, купивший печенье у «Морских ёжиков».
  — Глория, менеджер Марты.
 Лесли Дэвид Бэйкер — Боб, водитель автобуса из Флориды в Майами
 Аарон ЛаПланте — пёс из Ки-Уэст
 Рич Мур — игуана
  — пассажир автобуса
 Тесси Сантьяго — билетёрша

Русский дубляж 
Мультфильм был дублирован компанией «Невафильм» по заказу компании «Netflix» в 2021 году.
 Режиссёр дубляжа — Анна Петухова
 Автор перевода и синхронного текста — Юлия Леонтюк
 Автор текстов песен — Анна Петухова
 Звукорежиссёры — Джордж Хусейнов, Мария Стругина, Александр Панченко
 Музыкальный руководитель — Анна Петухова

Роли дублировали 
 Евгений Вальц — Виво
 Олеся Казаченко — Габи
 Юлия Чуракова — Роза Эрнандес
 Владимир Левашёв, Андрей Белявский (вокал) — Андрес Эрнандес
 Оксана Костецкая — Марта Сандоваль
 Таисия Тришина — Бекки
 Михаил Хрусталёв — Лютадор
 Глеб Гаврилов — Монтойа

В ролях 
 Софья Богачёва
 Анастасия Сиваева
 Анфиса Калимулина
 Константин Барышников
 Евгений Кириллин
 Марина Гассан

Производство

Разработка 
Разработка фильма началась в 2010 году, когда DreamWorks Animation взяли под своё крыло проект Лин-Мануэля Миранды на волне успеха его постановки «На высотах». В связи с реорганизацией компании в 2015 году, DreamWorks Animation отменили проект. 14 декабря 2016 года Sony Pictures Animation выкупила фильм у DreamWorks, и работа над ним возобновилась. Фильм получил название Vivo, основой сюжета стала идея Питера Барсочини, Кирк де Микко стал режиссёром, Лиза Стюарт — продюсером, Лоуренс Марк — исполнительным продюсером, а Киара Алегрия Хьюдс должна была написать сценарий на основе идеи Барсочини. 12 июня 2019 года на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси Кристин Белсон объявила, что Рич Мур присоединился к числу продюсеров фильма, а Роджер Дикинс стал визуальным консультантом. 2D-анимацией занимался Джеймс Бакстер, в то время как основная часть компьютерной графики была создана студией Sony Pictures Imageworks. Актёрский состав был объявлен 26 апреля 2021 года.

Музыка 
14 декабря 2016 года было объявлено, что Миранда напишет 11 песен для фильма. 26 апреля 2021 года было объявлено, что к Миранде присоединился Алекс Лакамуар, который работал над композициями. В саундтреке также присутствует ремикс песни «My Own Drum», исполненный Инаирали Симо и Мисси Эллиотт.

Все песни написаны Лин-Мануэлем Мирандой, а композиции — Алексом Лакамуаром.

Релиз 
14 декабря 2016 года было объявлено, что премьера состоится 18 декабря 2020 года. 26 января 2018 года дата выхода в прокат была перенесена на месяц назад, на 6 ноября 2020 года. 1 ноября 2019 года дата релиза была сдвинута на 16 апреля 2021 года, а позднее — на 4 июня из-за влияния пандемии COVID-19. 26 апреля 2021 года Sony объявили об отмене театрального релиза и продаже прав на международную дистрибуцию потоковому сервису Netflix, оставив за собой право на выпуск ленты на носителях, трансляции на телевидении и прокат в Китае. Фильм был выпущен в ограниченный прокат 30 июля 2021 года, а 6 августа стал доступен на Netflix.

Релиз на носителях 
9 августа 2022 года «Виво» был выпущен на DVD, Blu-ray и Digital HD компанией Sony Pictures Home Entertainment.

Восприятие

Отзывы критиков 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes мультфильм имеет рейтинг 86 % на основе 95 рецензий со средним баллом 6.80/10. Консенсус сайта гласит: «„Виво“ предлагает несколько сюрпризов, а увлекательное анимационное приключение оживляют яркие песни Лин-Мануэля Миранды.» На сайте Metacritic лента имеет рейтинг 66 баллов из 100 на основе 22 обзоров, что соответствует статусу «в целом благоприятные отзывы».

Просмотры на Netflix 
«Виво» был просмотрен 5.7 млн раз в неделю со 2 по 9 августа 2021 года, став таким образом самым просматриваемым фильмом августа. В октябре 2021 года Netflix объявил о том, что 46 млн пользователей сервиса посмотрели фильм.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 «Виво» на сайте Sony Pictures Animation
 «Виво» на сайте Netflix 
 «Виво» на сайте IMDb
 

Музыкальные мультфильмы
Музыкальные мультфильмы США
Мультфильмы США 2021 года
Мультфильмы о животных
Мультфильмы Columbia Pictures
Мультфильмы Sony Pictures Animation
Премьеры фильмов, отложенные из-за пандемии COVID-19
Фильмы США в 3D
Фильмы-мюзиклы США
Фильмы с музыкой Лин-Мануэля Миранды
Мультфильмы о музыкантах